Bătălia din Crimeea se poate referi la:

 Războiul Crimeii 1853 - 1856
 Asediul Sevastopolului (1854) 
 Bătălia de la Sevastopol 1941
 Bătălia din Crimeea (1941)
 Bătălia din Crimeea (1944)